Roskilde Højskole kan henvise til:
 Roskilde Højskole – en højskole, der lukkede i 2001
 Roskilde Festival Højskole – en højskole, der planlægger at åbne i 2014, og som i startfasen gik under navnet "Roskilde Højskole"
 Roskilde Højskole (dokumentarfilm) – dansk oplysningsfilm fra 1940